Натуральне число 1455
 1455 рік до нашої ери
 1455 рік нашої ери